Ленартов () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1543 году.

В селе есть римо-католический костел св. Леонарда, построенная в 1826 году.

Население 
В селе проживает 258 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 94,47%
 цыгане — 0,85%
 поляки — 0,21%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 89,69%
 греко-католики — 4,25%
 православные — 0,53 %
 протестанты — 0,43 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 4,99%

Примечания 

Населённые пункты Словакии